Wessex steht für:

 Königreich Wessex, ein angelsächsisches Königreich
 Haus Wessex, Dynastie der Könige von Wessex
 Earl of Wessex, britischer Adelstitel
 Wessex-Kultur, frühbronzezeitliche Kultur im Süden Großbritanniens
 Westland Wessex, Transporthubschraubermodell
 Westland Wessex (Flugzeug), Flugzeugmodell
 Wessex Saddleback, eine Schweinerasse